Curval ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Curval (* 1929), französischer Science-Fiction-Autor